Я́на Руслановна Бо́ндарь (; род. , с. Фурсы) — украинская лыжница и биатлонистка. Мастер спорта по лыжным гонкам.

Биография 
До перехода в биатлон Яна была членом национальной сборной Украины по лыжным гонкам. В 2007 году стала чемпионкой мира среди школьников в лыжной эстафете в Андорре. В 2009−2011 годах была неоднократным призёром юношеских и юниорских чемпионатов Украины по лыжным гонкам и лыжероллерам. В 2011 году Яна стала серебряным призёром Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. В 2011 году заняла третье место в эстафете 3×6 км на юниорском чемпионате мира по биатлону в Контиолахти.

В сборной Украины по биатлону с 2012 года.

В 2013 году Яна стала бронзовым призёром на Чемпионате Европы по биатлону в эстафете 4×6 км. 1 февраля 2014 года стала бронзовым призёром Чемпионата Европы по биатлону в спринте.
В 2019 году стала мамой. В 2020 году осенью призналась что пропустит сезон, вскоре объявила завершение карьеры

Статистика

Биатлон

Летний биатлон

Кубок мира по биатлону

Государственные награды, премии и стипендии 
 Стипендия Президента Украины в размере 4000 гривен (13.09.2014).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте www.biathlon.com.ua
 

Биатлонисты Украины